incorporated – określenie formy prawnej w USA
 Incorporated (album The Legion of Doom)
 Incorporated (album Grip Inc.)